Железняков — многозначный термин, может означать:

Известные носители 
 Железняков, Александр Борисович (род. 1957) — руководитель работ в области создания ракетно-космической техники, писатель и журналист.
 Железняков, Анатолий Григорьевич (известен как Матрос Железняк; 1895—1919) — комендант Таврического дворца в 1918, закрывший первое и единственное заседание всероссийского Учредительного собрания.
 Железняков, Валентин Николаевич (1930—2013) — советский и российский кинооператор, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Железняков, Владимир Васильевич (1931—2022) — советский и российский физик, академик РАН.
 Железняков, Пётр Филиппович (1918—1951) — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза.
 Железняков, Юрий Николаевич (1944—2015) — советский и российский тренер по судомодельному спорту, заслуженный тренер РСФСР.

Техника 
 «Железняков» — бронепоезд.
 «Железняков» — советский крейсер проекта 68-К.
 «Железняков» — советский эсминец типа «Новик».
 «Железняков» — советский монитор типа СБ-37.
 «Железняков» — советский и российский тральщик проекта 12660.

См. также 
 Железняк
 Железняк-1
 Железняк-2
 Железняково
 Железников